Ægholm kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Ægholm (Norup Sogn) – et areal i Norup Sogn, Nordfyns Kommune
 Ægholm (Nyord Sogn) – et areal i Nyord Sogn, Vordingborg Kommune